Blue Max steht für:

 Blue Max (Computerspiel), indiziertes Ballerspiel aus dem Jahr 1983
 Blue Max (Band), deutsche Rechtsrock-Band
 Blue Max, englische Bezeichnung für den Verdienstorden Pour le Mérite
 The Blue Max, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1966, siehe Der blaue Max (Film)